Termenul „Culoarea purpurie” se poate referi la:

Culoarea purpurie (roman) scris de Alice Walker, pentru care a primit în anul 1982 Premiul Pulitzer.
Culoarea purpurie (film) ecranizare  din anul 1985 după romanul cu același nume scris de Alice Walker (The Color Purple) în regia lui Steven Spielberg.